Korsgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsgrunden, Iniö, 
 Korsgrunden, Korpo,

Se även
Korsgrund
Korsgrundet
Korpgrunden
Kortgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar